Beukenberg (België), een bos bij de Belgische stad Tongeren
 Beukenberg (Nederland), een heuvel bij Oirsbeek in de Nederlandse gemeente Beekdaelen